SIG XM7 — штурмовая винтовка, разработана американским подразделением международной компании SIG Sauer по программе Армии США «Next Generation Squad Weapon» (). Цель этой программы — заменить устаревшее стрелковое оружие Армии США — M4, M16 и пулемет M249 — на более эффективное.

Описание 
Винтовка SIG XM7 разработана на базе гражданской модульной платформы SIG MCX. В ней используется традиционная газоотводная автоматика с верхним расположением газового поршня с коротким ходом. Газовый узел имеет двухпозиционный газовый регулятор. Запирание ствола осуществляется поворотным затвором. Возвратная пружина затвора расположена над затворной группой, в верхней части ствольной коробки. На дульную часть ствола устанавливается специальный глушитель звука выстрела, также играющий роль пламегасителя и дульного тормоза. Компоновка и эргономика оружия в целом схожа со штатным оружием армии США — карабином М4. Оригинальным решением на SIG Sauer MCX Spear является «двойная» рукоятка взведения затвора — помимо традиционной для американских автоматов на платформе AR-15 / M16 Т-образной рукоятки, имеется складная «скользящая» рукоятка с левой стороны ствольной коробки. Оружие оснащается складывающимся вбок (на левую сторону) прикладом, питание осуществляется из отъемных пластиковых магазинов емкостью 20 патронов. Прицельные приспособления любых типов устанавливаются на интегрированную планку Пикатинни на крышке ствольной коробки и цевье.

Эффективность и превосходство 
Новая винтовка SIG XM7 существенно превосходит оружие под патрон 5,56 мм в первую очередь за счёт использования патрона 6,8x51 мм SIG. По эффективности патрон 6,8×51 мм находится на уровне патрона 7,62х51 НАТО, при этом заявляется, что отдача у оружия под патрон 6,8x51 существенно ниже, чем у 7,62х51, за счёт применения новых технологий как в самом оружии, так и в патроне. Так, из SIG XM5 можно стрелять до 1000 метров и дальше без существенной потери эффективности в бою, и пробивать современные средства защиты, что невозможно у оружия под патрон 5,56 мм НАТО.

См. также 
 .277 Sig Fury

Примечания

Ссылки 
 Штурмовая винтовка SIG Sauer XM5

Автоматы США
Винтовки США
Появились в 2019 году в США
Появились в 2019 году в Германии